Buller steht für:

Geographische Orte, wie:
 Buller District, ein Distrikt in Neuseeland
 Buller River, ein Fluss in Neuseeland

Buller ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Buller (* 1957), irischer Vielseitigkeitsreiter

 Audley Cecil Buller (1853–1894), amerikanischer Zoologe und Tiersammler
 Amy Buller (1891–1974), britische Bildungsmanagerin und Autorin
 Eliza Manningham-Buller, Baroness Manningham-Buller (* 1948), britische Politikerin und Generaldirektorin des MI5

 Patricia Buller (* 1929), britischer Fechter
 Redvers Buller (1839–1908), britischer General
 Reginald Manningham-Buller, 1. Viscount Dilhorne (1905–1980), britischer Jurist und Politiker
 Ulrich Buller (1946–2020), deutscher Chemiker
 Walter Buller (1838–1906), neuseeländischer Anwalt und Ornithologe